Leutloff ist der Familienname folgender Personen:

 Sascha Leutloff (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Vera Leutloff (* 1962), deutsche Malerin